Ел Гвајабо де Ариба има више значења:

 Ел Гвајабо де Ариба (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабо де Ариба (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику